Brentel steht für:
 Brentel (Malerfamilie), schwäbische Malerfamilie des 16. und 17. Jahrhunderts

Brentel ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Brentel (1613–1633), elsässische Miniaturmalerin und Radiererin
 Conrad Brentel (1581– nach 1633), schwäbischer Maler
 David Brentel (um 1556–1615), schwäbischer Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Elias Brentel (1567–1647), ostfränkischer Maler in Burglengenfeld und Bayreuth
 Friedrich Brentel (1580–1651), elsässischer Miniaturmaler, Zeichner und Kupferstecher
 Friedrich Brentel (II.), (um 1600–1634), ostfränkischer Maler

 Gregor Brentel (um/vor 1515–1567), schwäbischer Baumeister
 Guglielmo L. Brentel (* 1955), Schweizer Hotelier und Präsident von Hotelleriesuisse

Siehe auch: 
 Brendel
 Brändel